Die Liste der Mannschaftskader der I liga (Schach) 1986 enthält alle Spieler, die in der polnischen I liga im Schach 1986 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Während KS Kolejarz Katowice in allen Wettkämpfen die gleichen sechs Spieler einsetzte, spielten bei KKS Polonia Warszawa und MZKS Pocztowiec Poznań je neun Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 91 Spieler zum Einsatz, von denen 53 an allen Wettkämpfen teilnahmen.

Punktbeste Spieler waren Piotr Staniszewski (Maraton Warszawa) und Marian Twardoń (Mysłowice) mit je 8,5 Punkten aus 11 Punkten, 8 Punkte aus 11 Partien erreichte Agnieszka Brustman (Legion Warszawa). Als einziger Spieler erreichte Tadeusz Tomalczyk (Mysłowice) 100 %, er spielte eine Partie.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer; ein zusätzliches "W" bezeichnet Frauen
 Titel: FIDE-Titel zum Zeitpunkt des Turniers (Stand: Juli 1986); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeisterin der Frauen, WIM = Internationale Meisterin der Frauen, WFM = FIDE-Meisterin der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Turnierbeginn (Stand: Juli 1986), bei Spielern ohne Elo-Zahl ist die nationale Wertung eingeklammert angegeben
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

WKSz Legion Warszawa

KS Górnik 09 Mysłowice

KS Kolejarz Katowice

KS Anilana Łódź

FKS Avia Świdnik

BKS Chemik Bydgoszcz

KKS Polonia Warszawa

KS Skra-Komobex Częstochowa

BBTS Włókniarz Bielsko-Biała

KKS Lech Poznań

MZKS Pocztowiec Poznań

KS Maraton Warszawa

Weblinks 
 Übersicht bei olimpbase.org (englisch)
 Übersicht bei szachypolskie.pl (polnisch)

I liga (Schach)
Wikipedia:Liste
Schach 1986
1 Liga Schach 1986